Anticyra peut désigner :

Toponymes 
 Antíkyra ou Anticyra, ville portuaire au nord du golfe de Corinthe dans l'actuelle Béotie, en Grèce.
 Anticyra, ville antique de Thessalie en Grèce antique.
 Anticyra, ville antique de Locride en Grèce antique.

Zoologie 
 Anticyra, ancien nom du genre de papillons Phalera.